El término Gotham puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Gotham City (1941-), una ciudad ficticia del universo DC Comics en la que transcurren la mayor parte de las aventuras del superhéroe Batman (en 1807, el escritor estadounidense Washington Irving, en una edición de Salmagundi, apodó «Gotham» a la ciudad de Nueva York);
 a Gotham (2014-2019), una serie de televisión estadounidense creada por Bruno Heller;
 a Gotham Central (2003-2006), una serie de cómics publicada por DC Comics que trata sobre el Departamento de Policía de Gotham City; 
 a Gotham Girls (2002-2004), una serie estadounidense de animación flash que tiene como protagonistas a tres supervillanas de Gotham City: Harley Quinn, Hiedra Venenosa y Catwoman;
 a Gotham Games (2000), una desarrolladora de videojuegos perteneciente a la empresa Take-Two Interactive;
 a Gotham by Gaslight (Gotham: Luz de gas, 1989), una historieta one-shot de DC Comics, creada por Brian Augustyn y Mike Mignola;
 a Gotham, un tipo de letra digital sin remates, diseñada por Tobias Frere-Jones en el 2000;
 a Gotham City Impostors (2012), un videojuego de disparos en primera persona, basado en el superhéroe Batman;
 a Gotham, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Richland, en el estado de Wisconsin (Estados Unidos);
 a NJ/NY Gotham FC, un club estadounidense de fútbol femenino;
 a los Premios Gotham (1991), galardones que se entregan anualmente a los realizadores de cine independiente estadounidense en Nueva York.